„Ант еткенмен“ (в превод: „Заклех се“) е химнът на кримските татари от 1917 година.

Текстът е написан от лидера на кримските татари Номан Челебиджихан, музиката е без автор. Първото изпълнение е на първия курултай на кримско-татарския народ в 1917 г.

Песента е била държавен химн на Кримската народна република до 1919 г. На 30 юни 1991 г. е призната като химн на кримските татари.

Ant etkenmen

Превод 
Заклех се

Заклех се да превържа раната на татарите.
Как може да гният тия клети мои братя?
Да живея безобидно без да тръпна зарад тях,
В сърцето ми черната кръв да не ври – да пресъхне!

Заклех се с лъчи да озаря мрака над родината.
Как може брат брата да не е съзрял?
Да виждам това и да не страдам – да не горя,
Сълзите ми в море от кръв да се превърнат!

Заклех се – дал съм дума за Народа да умра.
Сълзите на моя народ прозрял – да залича.
Неук и сляп да стигна до хиляда, хан да съм дори избран,
Все пак гробарите ще дойдат да ме зарият някой ден.

Превод: Гюлсер Джанай

Съвременен вариант

Оригинален вариант 

Кримскотатарска литература
Украинска музика
Кримски татари